La teoria dei colori – saggio di Johann Wolfgang von Goethe del 1810
 La teoria dei colori – album di Cesare Cremonini del 2012